Алдашев Байгазы Алдашевич (1907, с. Саруу, Пржевальский уезд, Туркестанский край, Российская империя — 14 февраля 1982, с. Саруу, Иссык-Кульская область, Киргизская ССР) — советский партийный деятель.

Биография 
Родился в 1907 году в с. Сару (Саруу) Джетыогузской волости Пржевальского уезда Семиреченской области Туркестанского края в байманапской семье Алдаша Медерова. В 1916 году во время национально-освободительного восстания бежал с семьёй в Китай и проживал в г. Уч-Турпан в течение 6-7 месяцев. В 1917 году остался полной сиротой, и вместе со своим братом Самаком Алдашевым вернулся на родину.

Деятельность 
С 1917 года по 1922 год работал по найму у местных богачей (кулаков) в с. Покровка.

В 1922 году поступил на учёбу в Саруйскую сельскую школу, где проучился до 1927 года.

С 1928 года по 1929 год работал в Саруйском потребительском обществе в качестве приёмщика зернопродуктов. В 1928 году прошел обучение на кооперативных курсах в г. Пржевальск.

С 1929 года по апрель 1930 года обучался в г. Фрунзе на двухгодичных кооперативных курсах.

В апреле 1930 года поехал в г. Ленинград, где по май 1931 года учился на Высших кооперативных курсах Центросоюза. Во время пребывая в г. Ленинград был арестован сотрудниками ОГПУ и содержался в заключении по политическим мотивам, но затем был освобождён.

В апреле 1931 года вступил в члены КПСС. 

С мая 1931 года по июнь 1933 года работал заведующим Джети-Огузского райотделения Киргизторга в с. Покровка.

С июня 1933 года по 1934 год работал секретарем Партийной ячейки колхоза им. Куйбышева, с. Саруу.

С апреля 1934 года по сентябрь 1934 года работал заведующим Хлебной конторой Киргизторга в Рыбачье.

С сентября 1934 года по август 1936 год работал Заведующим Иссык-Кульским районным отделением Киргизторга в с. Сазановка.

С августа 1936 года по июнь 1938 года работал инструктором Иссык-Кульского районного комитета КП(б).

Во время разгара сталинских репрессий, с 5 июня 1938 года был арестован Иссык-Кульским РО НКВД за участие в контрреволюционной националистической организации "Социал-Туранская партия" и по 7 мая 1939 года содержался в заключении в г. Пржевальск. Ввиду отсутствия доказательств уголовное дело было прекращено, из под стражи он был освобожден. В последующем Б. Алдашев был полностью реабилитирован в качестве пострадавшего в результате репрессий за политические убеждения.

С июня 1939 года по декабрь 1939 года работал инструктором Иссык-Кульского окружного комитета КП(б) Киргизии.

С декабря 1939 года по март 1940 года работал заместителем заведующего Оргинструкторского отдела в Иссык-Кульском областном комитете КП(б) Киргизии в г. Пржевальск.

С марта 1940 года по сентябрь 1940 года являлся вторым секретарем Тюпского районного комитета КП(б). 

С сентября 1940 года по сентябрь 1941 года работал заместителем председателя областного Уполмингаза в г. Пржевальск.

С сентября 1941 год по ноябрь 1943 года работал директором Актерекской МТС Тюпского района.

С ноября 1943 года по апрель 1946 года являлся заместителем заведующего Сельхозотделом Иссык-Кульского облкома КП(б) г. Пржевальск.

С апреля 1946 года по сентябрь 1947 года работал председателем Тонского Райисполкома.

С февраля 1948 года по 6 декабря 1950 года являлся председателем Правления колхоза "Орток" Покровского района Иссык-Кульской области.

С 6 декабря 1950 года по 26 октября 1953 года являлся председателем Правления укрупненного колхоза им. Куйбышева Покровского района Иссык-Кульской области.

С ноября 1953 года по май 1955 являлся председателем Саруйского сельпо.

С июня 1955 года по 1970 год являлся председателем Саруйского сельского совета.

Награды 

 Орден Трудового Красного Знамени;
 Медаль "За трудовую доблесть".

Память 
Именем Байгазы Алдашева были названы:

 Алдашевский айылный округ (аймак) Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.
 Алдашевский айылный кенеш (сельский совет) Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.
 улица Алдашева Байгазы в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Примечания 

Члены КПСС